Финля́ндско-казахста́нские отноше́ния — двусторонние дипломатические отношения между Финляндией и Казахстаном.

Обе страны являются членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В Хельсинки действует посольство Казахстана (с марта 2012), а в Астане — посольство Финляндии (с 3 марта 2010).

История 
Обе страны долгое время были в составе Российской империи.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 13 мая 1992 года, через полгода после провозглашения независимости Казахстана.

Экономическое сотрудничество 
С 2017 года финская компания Finnair организует прямые сезонные рейсы между столицами двух стран.
 
17 октября 2018 года, в рамках официального визита в Финляндию президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, были подписаны торговые соглашения на сумму 520 миллионов евро, а также соглашение об открытии грузового железнодорожного сообщения.

Культурно-гуманитарные связи 
В мае 2010 года Посольство Казахстана провело в Хельсинки первый фестиваль казахского кино, а в декабре 2012 года — «Дни казахстанского кино» в Финляндии.

С 31 января по 7 февраля 2012 года казахстанская делегация, в состав которой вошли представители Министерства образования и науки Республики Казахстан и детских дошкольных учреждений, посетила Финляндию для ознакомления с опытом работы в области образования.

Финский хоккейный тренер Кари Хейккиля в течение короткого времени возглавлял карагандинский ВХЛ «Сарыарка».

Послы Казахстана в Финляндии

Послы Финляндии в Казахстане

Примечания